«Нива» () — белорусский футбольный клуб из Долбизно, Брестской области.

Достижения 
Кубок регионов Белоруссии

 Победитель: 2020

Вторая Лига

 Победитель: 2022

История 
Футбольный клуб был основан в 2005 году. Главным спонсором клуба стал местный сельскохозяйственный производственный кооператив «АгроНива». В 2020 году клуб стал обладателем Кубка регионов Белоруссии. В 2021 году клуб заявился во Вторую Лигу. Сам клуб смог выйти в финальную часть чемпионата, где занял 9-16 место. 

В 2022 году продолжил выступать в чемпионате. Групповой этап в западном регионе Брестской области клуб закончил на 1 месте не проиграв ни единого матча. Вскоре клуб повторил результат, выиграв стыковые матчи области. На стадии плей-офф в 1/4 финала против гродненского «Белкарда» по сумме 2 матчей выиграли со счётом  23:1, установив два рекорда плей-офф чемпионата. По итогу клуб стал чемпионом Второй Лиги. После победы главный тренер клуба сообщил, что футбольный клуб будет готовиться к участию в Первой Лиге.

В феврале 2023 года главным тренером клуба стал Борис Коневега, который до этого на протяжении 2 лет являлся игроком клуба. В марте 2023 года футбольный клуб официально получил лицензию для выступления в Первой Лиге.

Основной состав

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.transfermarkt.com
 Профиль на сайте www.teams.by
 Официальная группа vk.com
 Официальная страница instagram.com

Футбольные клубы Белоруссии